

Angola 
Viana (Angola) — município da província de Luanda

Brasil 
Viana (Espírito Santo) — cidade do Estado brasileiro de Espírito Santo
Viana (Maranhão) — cidade do Estado brasileiro do Maranhão

Espanha 
Viana (Espanha) — município de Navarra
Viana do Bolo — município galego da província de Ourense

Portugal 
Viana do Alentejo — vila sede de concelho em Portugal
Viana do Alentejo (freguesia) — freguesia do concelho de Viana do Alentejo
Viana do Castelo (cidade) — cidade sede de concelho em Portugal
Distrito de Viana do Castelo — um distrito português, sediado na cidade anterior
Diocese de Viana do Castelo — uma diocese portuguesa

Ver também 
Viena

Desambiguações de topônimos